Die Superettan 2017 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 89. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 1. April und endete am 4. November 2017.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen Helsingborgs IF, Gefle IF und Falkenbergs FF teil. Aufsteiger aus der Division 1 waren IF Brommapojkarna (Nordstaffel), Östers IF (Südstaffel) und Norrby IF (Gewinner der Relegation).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Relegation 
Der 3. der Superettan 2017 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2017 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 16. und das Rückspiel am 19. November 2017 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2018.

|}

Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2017 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2017 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 11. November 2017 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2018.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017